Dedicated – album dei The Marshall Tucker Band del 1981
 Dedicated – album di Barry White del 1983
 Dedicated – singolo di Mario Più del 1996
 Dedicated – album di ATB del 2002
 Dedicated – album di Carly Rae Jepsen del 2019
 Dedicated – album dei 2Cellos del 2021